Лос Галиндо има више значења:

 Лос Галиндо (Кваутемок), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Галиндо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику